Ке́рли Ла́йдсалу (; ) — эстонская кёрлингистка.

В составе женской сборной Эстонии участница трёх , в составе смешанной сборной Эстонии участница . Четырёхкратная .

Достижения 
 : золото (2018, 2019, 2021, 2022), серебро (2016), бронза (2013, 2014, 2015).
 : бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Kerli Laidsalu | Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу